Де Бур () — нідерландська прізвище.
  — нідерландський політик та журналіст.
  — нідерландський фігурист.
  — нідерландський політик.
  — французький футболіст. 
 Йоганнес де Бур  — німецький військовик, генерал-лейтенант вермахту.
  — нідерландська павчиня.
  — нідерландський ковзаняр.
  — нідерландський футболіст. 
  — нідерландська гольфістка.
 Ніколь де Бур — канадська акторка.
  — нідерландський скульптор.
 Рональд де Бур — нідерландський футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
 Франк де Бур — нідерландський футболіст, захисник, футбольний тренер.

нідерландські прізвища